El Serrat de Torreblanca és una muntanya de 1.076 metres que es troba al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Navès